Osoby o nazwisku Germany:
 Jim Germany – kanadyjski futbolista
 Reggie Germany – amerykański futbolista
 Willie Germany – amerykański futbolista

Osoby o imieniu Germany:
 Germany Schaefer – amerykański bejsbolista
 Germany Schulz – amerykański futbolista
 Germany Smith – amerykański bejsbolista

Inne:
 Germany Township – miejscowość w Pensylwanii
 Dolina Germany